Broken Wings (Alter Bridge) - song
 Broken wings (Chris de Burgh) - song
 Broken Wings (Mr. Mister) - song
 Broken Wings: The Encore Collection - album van Mr. Mister
 Broken Wings (1953) - veel gecoverde song geschreven door John Jerome en Bernard Gunn
 Broken Wings (EP) - EP van Flyleaf (band)
 Broken Wings (film) - Israëlische film uit 2002

Zie ook
 On Broken Wings - Amerikaanse band
 The Broken Wings - Libanese film uit 1962
 Broken Wings (roman) - roman van Kahlil Gibran, basis voor bovenstaande film